Osoby o tym nazwisku:
 Adam Braz – kanadyjski piłkarz
 Anatole Le Braz – francuski pisarz i poeta
 David Braz – brazylijski piłkarz
 Félix Braz – luksemburski polityk
 Loalwa Braz – brazylijska piosenkarka i autorka piosenek
 Thiago Braz – brazylijski lekkoatleta